HMS Ocean, vascello della Royal Navy varato nel 1761
HMS Ocean, vascello della Royal Navy varato nel 1805 ed attivo durante le guerre napoleoniche
HMS Ocean, nave corazzata (di tipo Ironclad) della Royal Navy, entrata in servizio nel 1863
HMS Ocean, nave da battaglia della Royal Navy, entrata in servizio nel 1900 ed affondata nello Stretto dei Dardanelli nel 1915
HMS Ocean, portaerei (matricola R68) della Royal Navy, varata nel 1944 e radiata nel 1960
HMS Ocean, portaelicotteri (matricola L12) della Royal Navy, in servizio dal 1998